Säsongen 2020 var IFK Göteborgs 115:e säsong, deras 88:e och 44:e raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2020, Svenska cupen 2019/2020 och kvalet till Uefa Europa League 2020/2021. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i juni och avslutades i december. Kvalet till Europa League påbörjades i september, i andra kvalomgången.

Spelare

Spelartruppen 2020

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2019/2020

Gruppspel

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Svenska cupen 2020/2021

Kvalomgång 2

Uefa Europa League

Andra kvalomgången

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2020
Fotbollssäsongen 2020 efter lag
2020